ТЧН — многозначная аббревиатура:
 ТЧН — станок для заточки плоских ножей
 тчн — то, что надо
 ТЧН — «То, что надо!» (торговая марка)

См. также 
  — аббревиатура латиницей